Ayano Yamane (1977) – fumettista e animatrice giapponese
 Erina Yamane (1990) – calciatrice giapponese
 Hoshiko Yamane (1981) – violinista e compositrice giapponese
 Iwao Yamane (1976) – ex calciatore giapponese
 Kimitoshi Yamane (1966) – character designer giapponese specializzato nel mecha design
 Michiru Yamane (1963) – compositrice e musicista giapponese
 Miki Yamane (1993) – calciatore giapponese